Ely puede referirse a:

 Ely, Inglaterra

 Ely (Gales) en Cardiff
 Ely (Iowa), Estados Unidos
 Ely (Minnesota), Estados Unidos
 Ely (Nevada), Estados Unidos